Bodonyi ist der Familienname von:

 Dóra Bodonyi (* 1993), ungarische Kanutin
 Sándor Bodonyi (1736–1811), ungarischer Geistlicher